Emīls Ģēģeris (né le  à Riga en Lettonie) est un joueur letton de hockey sur glace.

Biographie

Carrière en club 
Ģēģeris est formé au SK Riga, une formation qui regroupe des joueurs d'âge junior et qui participe également aux compétitions juniors russes et lettones. En 2015, il fait ses débuts séniors avec cette formation. Cette même année, il participe au match d'étoile du championnat letton. En prévision du repêchage 2017 de la LNH, il est classé  meilleur espoir européen, mais n'est pas repêcher durant l'événement. L'année suivante, il devient un membre régulier de la formation du Dinamo Riga, équipe de la KHL. Le , il signe une prolongation de contrat de deux ans avec la formation lettone.

Internationale 
Ģēģeris représente la Lettonie au niveau international. D'abord représentant des sélections juniors, il devient international sénior durant la campagne 2017-2018. Il est sélectionné pour son premier championnat du monde sénior en 2019.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

En club 

| 2013-2014|| SK Riga 17|| Lettonie U18 || 5|| 6|| 4|| 10|| 0|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2014-2015|| SK Riga 16|| Russie U16 || 35|| 36|| 15|| 51|| 24|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2014-2015|| SK Riga 16|| Lettonie U18 || 22|| 18|| 17|| 35|| 16|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2015-2016|| SK Riga 17|| Russie U17 || 24|| 5|| 11|| 16|| 28|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2015-2016|| SK Riga 17|| Lettonie || 20|| 5|| 3|| 8|| 20|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2015-2016|| HS Riga|| Lettonie || 4|| 0|| 0|| 0|| 12|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2016-2017|| HK Riga|| MHL || 47|| 8|| 11|| 19|| 12|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2016-2017|| HS Riga|| Lettonie || 1|| 1|| 0|| 1|| 2|| 5|| 1|| 0|| 1|| 18
|-
| 2016-2017|| HK Riga|| CdM jr des clubs || 4|| 0|| 1|| 1|| 0|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2017-2018|| Dinamo Riga|| KHL || 34|| 3|| 0|| 3|| 8|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2017-2018|| HK Riga|| MHL || 18|| 4|| 6|| 10|| 16|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2018-2019|| Dinamo Riga|| KHL ||57 ||2 ||4 ||6 || 12|| -|| -|| -|| -|| - 
|-
| 2018-2019|| HK Riga|| MHL || 1|| 0|| 0|| 0|| 0|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2019-2020|| HK Riga|| MHL || 6|| 2|| 3|| 5|| 2|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2019-2020 || Dinamo Riga || KHL || 37|| 1|| 3|| 4|| 0|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2020-2021 || Dinamo Riga || KHL || 25|| 0 || 0 || 0 || 8 || -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2020-2021 || HK Zemgale || Lettonie || 10 || 3 || 5 || 8 || 16 || 10 || 0 || 4 || 4 || 0
|-
| 2021-2022|| Hormadi Anglet || SLM  || 40 || 9 || 14 || 23 || 10 || 3 || 1 || 2 || 3 || 0

Internationale 

| 2014-2015 || align="left"|International-jr. U16 || 3 || 2 || 3 || 5 || 2 || align="left"| 
|-
| 2014-2015 || align="left"|International-jr. U17 || 3 || 0 || 0 || 0 || 2 || align="left"| 
|-
| 2015-2016 || align="left"|International-jr. U17 || 3 || 1 || 2 || 3 || 2 || align="left"| 
|-
| 2016 || align="left"|Championnat du monde U18 || 7 || 0 || 0 || 0 || 4 || align="left"|  place
|-
| 2017 || align="left"|Championnat du monde U18 || 7 || 0 || 0 || 0 || 6 || align="left"|  place
|-
| 2018 || align="left"|Championnat du monde junior D1A || 5 || 3 || 2 || 5 || 12 || align="left"|  Médaille d'argent
|-
| 2017-2018 || align="left"|International || 6 || 0 || 2 || 2 || 0 || align="left"| 
|-
| 2019 || align="left"|Championnat du monde junior D1A || 5 || 0 || 2 || 2 || 4 || align="left"|  place
|-
| 2019 || align="left"|Championnat du monde || 7 || 0 || 1 || 1 || 0 || align="left"|  place
|-
| 2018-2019 || align="left"|International || 13|| 0|| 2|| 2|| 0|| align="left"|

Références 

Naissance à Riga
Naissance en juillet 1999
Joueur international letton de hockey sur glace
Joueur du Dinamo Riga
Attaquant de hockey sur glace